Ženská dvouhra Ladies Open Lausanne 2021 probíhla okolo poloviněy července 2021. Do singlové soutěže lausannského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo třicet dva hráček. V roce 2020 se turnaj nekonal kvůli pandemii covidu-19. Obhájkyní titulu z roku 2019 byla světová dvaapadesátka Fiona Ferrová z Francie, kterou ve čtvrtfinále vyřadila krajanka Clara Burelová figurující na 125. příčce žebříčku.´

Vítězkou se stala nejvýše nasazená Slovinka Tamara Zidanšeková, jež ve finále zdolala bývalou juniorskou světovou jedničku Claru Burelovou z Francie ve třech setech 4–6, 7–6 a 6–1. Průběh duelu dokázala otočit po prohrané úvodní sadě a ztraceném podání ve druhé. 23letá Zidanšeková tak soupeřku porazila až ve třetím vzájemném utkání. Po dvou předchozích finálových porážkách získala na okruhu WTA Tour premiérový titul. Bodový zisk ji posunul na nové kariérní maximum, 37. příčku žebříčku.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

WTA Swiss Open
Tenis ve Švýcarsku v roce 2021
WTA Tour 2021